2009 Голяма награда на Абу Даби е 1-вото за Голямата награда на Абу Даби и 17-и кръг от сезон 2009 във Формула 1, провежда се на 1 ноември 2009 година на пистата Яс Марина, Абу Даби, ОАЕ.

Резултати

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Абу Даби